Nieuwe Aarde kan verwijzen naar:
 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
 Nieuwe aarde, roman uit 1893 van Knut Hamsun